Loubière bezeichnet folgende geographischen Objekte:
 Loubière (Cher), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Cher
 Loubière (Clidane), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Clidane
 Col de la Loubière, Gebirgspass im Département Lozère
 La Loubière, französische Gemeinde im Département Aveyron
 Villar-Loubière, französische Gemeinde im Département Hautes-Alpes

 Loubiere (Dominica), Siedlung im Parish Saint George, Dominica